een mannelijk dier; zie Benamingen voor dieren
Mannetje (fiets), deel van een fietsframe
Mannetje (statief), een tweeledige schroefklem waarmee een staaf aan een laboratoriumstatief bevestigd kan worden
Technicus, in de zin dat een vakman nogal eens denigrerend met "een mannetje" wordt aangeduid
het onderdeel dat een uitstulping heeft (zoals een stekker), in tegenstelling tot het min of meer gelijkwaardige onderdeel met een gat (zoals een contactdoos of een contrastekker): het vrouwtje

Zie ook
't Mannetje